El término Museo Picasso puede hacer referencia a:

Museos en España

Museos dedicados en exclusiva a Picasso 
 Fundación Picasso Museo Casa Natal
 Museo Picasso Málaga
 Museo Picasso de Barcelona
 Museo Picasso de Buitrago
 Casa Museo Picasso

Espacios dedicados a Picasso en otros museos 
 Espacio Picasso de Gósol

Museos en el resto de Europa

Museos dedicados en exclusiva a Picasso 
 Museo Picasso de París
 Museo Picasso de Antibes
 Museo Picasso de Vallauris

Fundaciones 
 Fundación Picasso
 Fundación Museo Picasso Málaga. Legado Paul, Christine y Bernard Ruiz-Picasso